La gare de Nogent peut désigner :
 la gare de Nogent-l'Artaud - Charly, sur la ligne de Paris-Est à Strasbourg-Ville, dans le département de l'Aisne ;
 la gare de Nogent - Le Perreux ( du RER), sur la ligne de Paris-Est à Mulhouse-Ville, dans le département du Val-de-Marne ;
 la gare de Nogent-le-Rotrou, sur la ligne de Paris-Montparnasse à Brest, dans le département d'Eure-et-Loir ;
 la gare de Nogent-sur-Marne, sur la ligne de Paris-Bastille à Marles-en-Brie (section reconvertie en  du RER), dans le département du Val-de-Marne ;
 la gare de Nogent-sur-Seine, sur la ligne de Paris-Est à Mulhouse-Ville, dans le département de l'Aube ;
 la gare de Nogent-sur-Vernisson, sur la ligne de Moret - Veneux-les-Sablons à Lyon-Perrache, dans le département du Loiret ;
 l'ancienne gare de Nogent - Vincennes, sur la ligne de Paris-Bastille à Marles-en-Brie, dans le département du Val-de-Marne.

Nogent